Meenen ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Michael Meenen (* 1949), deutscher Unfallchirurg und Hochschullehrer
 René Van Meenen (* 1931), belgischer Radrennfahrer
 Uwe Meenen (* 1965), deutscher Politiker (NPD)

Siehe auch:
 Menen
 Mehnen